Presidencia se refiere:
A la dignidad, cargo u oficina de un presidente.
Al territorio gobernado por un presidente, en particular cuando este territorio no corresponde a un país soberano.
Durante la época colonial de España en América, las presidencias fueron uno de los tipos de organización territorial.